Alan Richard Smith (1947-2022) – cestista statunitense
 Alfonso Smith (n. 1955) – cestista statunitense con cittadinanza panamense
 Al Smith – fumettista statunitense
 Al Smith – giocatore di baseball statunitense
 Alfred Emanuel Smith (1897-1944) – politico statunitense